Потураев — русская фамилия

Известные носители 
 Потураев, Валентин Никитич (1922—2003) — советский украинский учёный-механик, исследователь динамики горных машин
 Потураев, Никита Русланович (род. 1970) — украинский политолог и журналист, депутат Верховной рады IX созыва, внук В. Н. Потураева